Алкаколь ( от алқа, «ожерелье» + көл, «озеро») — названия озёр:
 Алкаколь (историческое озеро) — озеро упоминается в названии «великого бедствия» казахов начала XVIII века в ходе джунгарских войн — «Актабан шубырынды, алкаколь сулама» (, дословный перевод «гуськом бредущие белые пятки, повальный привал вокруг озера Алкакол», историки расходятся в выборе конкретного озера, некоторые предполагают название «Алаколь»).
 Алкаколь (Костанайская область)
 Алкаколь (Иртышская область)
 По озеру называлась также Алкакольская волость (она же Актылес-Кушук-Найман-Басентеинская).

См. также 
 Алаколь (значения)

Примечания